

Колодзьонж — село в гміні Водине Седлецького повіту Мазовецького воєводства
 Колодзьонж — село в гміні Садовне Венґровського повіту Мазовецького воєводства